Antonio Molinari – pittore nato a Venezia nel 1665 e morto nel 1735
 Antonio Molinari – pittore nato a Bellinzona, nel Canton Ticino, nel 1902 e morto nel 1995
 Antonio Molinari – vescovo di Assisi nato a Voltaggio  nel 1626, morto a Lettere nel 1698